Plaats in Indonesië
 Renteng (Gading), een plaats in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java
 Renteng (Praya), een plaats in het bestuurlijke gebied Centraal-Lombok in de provincie West-Nusa Tenggara